Eichenhof steht für:
 Eichenhof (Boitzenburger Land), Wohnplatz von Boitzenburger Land, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Eichenhof (Pettstadt), Ortsteil von Pettstadt, Landkreis Bamberg, Bayern
 Eichenhof (Picher), Wohnplatz von Picher, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Eichenhof (Remscheid), Hofschaft in Remscheid, Nordrhein-Westfalen
 Eichenhof (Sulzemoos), Ortsteil von Sulzemoos, Landkreis Dachau, Bayern
 Eichenhof (Trebbin), ein Wohnplatz von Trebbin, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Eichenhof (Weidenberg), Weiler auf der Gemarkung Görschnitz der Marktgemeinde Weidenberg, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Eichenhof (Zolling), Ortsteil von Zolling, Landkreis Freising, Bayern
 Dubina (Šemnice) (Eichenhof), Ortsteil von Šemnice, Okres Karlovy Vary, Tschechien

Siehe auch:
 Eichenhofen
 Eichhof